Sami Lähteenmäki (né le  à Riihimäki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2007, il commence sa carrière avec le Hämeenlinnan Pallokerho dans la SM-liiga. Il remporte le Kanada-malja 2013 avec l'Ässät Pori.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2|2007-2008 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||17 ||0 ||0 ||0 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Suomi U20 || Mestis || 2|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=4|2008-2009 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||9 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| LeKi || Mestis || 16|| 5|| 4|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| TuTo Turku || Mestis || 4|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suomi U20 || Mestis || 11|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=4|2009-2010 || Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga ||19 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| SaPKo || Mestis || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| LeKi || Mestis || 7|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| TuTo Turku || Mestis || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Jukurit Mikkeli || Mestis || 46|| 26|| 17|| 43|| 41|| 11|| 5|| 5|| 10|| 30
|-
|2011-2012 || Jukurit Mikkeli || Mestis || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Ässät Pori || SM-liiga|| 41|| 5|| 3|| 8|| 12|| 14|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| Ässät Pori || SM-liiga|| 46|| 16|| 8||24 ||16 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Ässät Pori || SM-liiga|| 42|| 10||19 ||29 ||14 ||2 ||0 ||0 || 0||2 
|-
| 2015-2016|| Lukko|| SM-liiga|| 60|| 6|| 13|| 19||10 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2016-2017|| Lukko || SM-liiga|| 59|| 12|| 10|| 22||14 ||-|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018|| Ässät Pori || SM-liiga||47 ||13 ||11 ||24 ||33 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Ässät Pori || SM-liiga|| 15||4 ||5 ||9 || 4||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Ässät Pori || SM-liiga|| 37||2 ||11 ||13 ||12 ||-|| -|| -|| -|| -

Trophées et honneurs personnels 
 SM-liiga
 Champion de Finlande
 Victoire : 2013.

Notes et références 

Naissance en septembre 1989
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du TuTo Turku
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du SaPKo Savonlinna
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Lukko Rauma
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Riihimäki